Хитровка — название географических объектов.

Населённые пункты 
Россия
 Хитровка — село в Серышевском районе Амурской области.
 Хитровка — село в Панинском районе Воронежской области.
 Хитровка — деревня в Большесолдатском районе Курской области.
 Хитровка — деревня в Суджанском районе Курской области.
 Хитровка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Хитровка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Хитровка — деревня в Старошайговском районе Мордовии.
 Хитровка — деревня в Каширском районе Московской ообласти.
 Хитровка — деревня в Троснянском районе Орловской области.
Украина
 Хитровка — упразднённое село в Ореховском районе Запорожской области.

Другое 
 Хитро́вка — историческое обиходное название района Хитро́вской площади в Москве.